traktat sowiecko-estoński (2 lutego 1920) – kończący wojnę estońsko-bolszewicką
 traktat sowiecko-fiński (14 października 1920) – wytyczający granicę pomiędzy Finlandią a Rosją Sowiecką, kończący wojnę domową w Finlandii